Tunbridge – miejscowość w stanie Tasmania, w Australii
 Royal Tunbridge Wells – miasto w Anglii, w hrabstwie Kent
Miasta w USA:
 Tunbridge – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
Gminy w USA:
 Tunbridge (ang. Tunbridge Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
 Tunbridge (ang. Tunbridge Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orange